Фо́нтейн () — английская, а также французская () и нидерландская () фамилии. Известный носители:
 Фонтейн, Винни (род. 1991) — британский биатлонист.
 Фонтейн, Джоан (1917—2013) — англо-американская актриса.
 Фонтейн, Марго (1919—1991) — английская балерина.
 Фонтейн, Нушка (род. 1987) — нидерландская спортсменка-боксёр.
 Фонтейн, Роберт (род. 1969) — британский быстросчётчик.
 Фонтейн, Фредерик (род. 1968) — бельгийский режиссёр.

См. также 
 Фонтен
 Фонтене
 Лафонтен
 Фаунтин

Примечания 

